Папалокуатла има више значења:

 Папалокуатла (Сан Франсиско Веветлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Папалокуатла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику